Chaussee (frz. Straße) ist 
 ein aus napoleonischen Zeiten stammendes Dialektwort im Deutschen für Landstraße.

Chaussée ist der Name folgender bekannter Personen:
 Pierre-Claude Nivelle de La Chaussée (1692–1754), französischer Schauspieldichter